Cotto puede hacer referencia a:

Personas 

Abner Cotto, boxeador puertorriqueño, primo de Miguel.
Antonio Correa Cotto, criminal puertorriqueño.
Carlos Cotto, actor argentino.
Delilah Cotto, actriz estadounidense.
Edgar Aroldo Cotto Gonzalez, futbolista guatemalteco.
Henry Cotto, exbeisbolista estadounidense.
Johannes Cotto, teórico de la música.
José Juan Cotto, boxeador puertorriqueño.
José Miguel Cotto, boxeador puertorriqueño, hermano de Miguel.
Juan Cotto, poeta y periodista salvadoreño.
Massimo Cotto, periodista italiano.
Miguel Cotto, boxeador puertorriqueño.
Pedro Onofre Cotto, pintor barroco español.
Piero Cotto, músico italiano.

Miscelánea 
Cotto; gigante de cien brazos y cincuenta cabezas de la mitología griega.
Vir Cotto,  personaje ficticio de la serie estadounidense Babylon 5.